Трајан има више значења:

 Трајан
 Трајан (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Трајан (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Трајан (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Трајан (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Трајан (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Трајан (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Трајан (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Трајан (Занешти), насеље у округу Њамц у Румунији
 Трајан (Сабаоани), насеље у округу Њамц у Румунији
 Трајан (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Трајан (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Трајан (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Трајан (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Трајан (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Трајан (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Трајан (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Трајан (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Трајан (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији